200 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i finał odbyły się 29 sierpnia 1972 roku.

Mistrzynią olimpijską została Australijka Beverley Whitfield, która czasem 2:41,71 min ustanowiła nowy rekord olimpijski. Whitfield poprawiła także rekord Australii i Oceanii. Srebro, z wynikiem 2:42,05 min, zdobyła Dana Schoenfield. Brązowy medal wywalczyła reprezentantka ZSRR Galina Prozumienszczikowa (2:42,36), dla której był to trzeci medal olimpijski w tej konkurencji, po złocie w 1964 roku i brązie w 1968 roku.

Kilka godzin wcześniej, w eliminacjach rekord olimpijski poprawiła Węgierka Ágnes Kaczander-Kiss.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

K